Le brevet de plongeur niveau 3 (N3) est le troisième niveau de plongée français.

Il permet d'effectuer des plongées en autonomie jusqu'à une profondeur maximale de 60 mètres.

Prérogatives 
Le plongeur niveau 3 peut :
 En l’absence d’un directeur de plongée : pratiquer en autonomie complète la plongée en scaphandre autonome en exploration dans la zone de 0 à 40 mètres, au sein d'une palanquée de 2 ou 3 plongeurs de niveau au moins équivalent ;
 En présence d’un directeur de plongée responsable du groupe de plongeurs : pratiquer en autonomie complète la plongée en scaphandre autonome en exploration dans la zone de 0 à 60 mètres, au sein d'une palanquée de 2 ou 3 plongeurs de niveau au moins équivalent, si, et seulement si, le directeur de plongée donne son accord.

En outre, le plongeur niveau 3 peut :
 suivre la formation et se présenter comme candidat au brevet de plongeur niveau 4 (guide de palanquée)
 suivre une formation permettant de recevoir la qualification "plongeur trimix" ou "recycleur fermé".

Le niveau 3 correspond à l'aptitude PA-60 dans le Code du Sport (plongeur autonome à 60 mètres).

Conditions de candidature 

Les conditions imposées par le Code du sport sont les suivantes :
 être titulaire du brevet de plongeur niveau 2
 avoir plus de 18 ans. (L'autonomie en plongée implique une responsabilité partagée entre les membres de la palanquée qui ne peut donc s'appliquer à un mineur.)

L'accès à la formation est par ailleurs laissée à l'appréciation du moniteur qui peut imposer, entre autres, de :
 justifier d'un certain nombre de plongées en autonomie dans la zone de 0 à 20 mètres (PA20)
 justifier d'un certain nombre de plongées encadrées dans la zone de 0 à 40 mètres (PE40)
 plus rarement fixer un nombre minimum de plongées en milieu naturel.

En outre, certains organismes imposent de posséder un diplôme de secourisme d'état ou interne à la fédération :
 La FFESSM impose d'être titulaire de la certification Réactions et interventions face à un accident de plongée (RIFAP).
 La FSGT impose d'être titulaire du Certificat d’Aptitude Fédéral de Sauvetage et d’Assistance Nautique (CAFSAN)

Épreuves 
Les compétences attendues du plongeur niveau 3 doivent lui permettre d’évoluer en autonomie dans l'espace lointain (de 0 à 60 mètres de profondeur), notamment :
 planifier la plongée : en particulier, faire preuve d'une extrême vigilance quant à la planification de la plongée (désaturation, consommation) en tenant compte des éléments indispensables à ces profondeurs : froid, essoufflement, narcose, obscurité, etc.
 porter assistance en toute sécurité à un plongeur en difficulté dans cette zone d'évolution.

À cette liste s'ajoute un ensemble de connaissances théoriques portant sur :
 l'aspect théorique de l'activité
 l'organisation de la plongée
 les accidents de plongée
 les procédures de désaturation
 la réglementation
 l'environnement sous-marin.

Formation et évaluation 
La formation et l'évaluation des compétences s'effectuent par un moniteur E3 (MF1) minimum.

Le brevet niveau 3 est délivré, au niveau d'un club associatif (ou d'une structure commerciale agréée FFESSM), par un moniteur E3 minimum, sous la responsabilité du président du club (ou du responsable de la structure commerciale).

Les compétences doivent être obtenues en milieu naturel exclusivement. Les compétences d'intervention sur un plongeur en difficulté doivent être validées en fin de formation.

La plongée à 60 mètres nécessite une très bonne technicité et un bon état de forme physique, indépendamment de l'aptitude médicale. Elle s'adresse à des plongeurs expérimentés et la formation y conduisant impose d'être réalisée avec rigueur.

Équivalences et niveaux similaires

De la France vers l'international 
En France, la pratique de la plongée sous-marine est régie par le Code du sport. Cinq organismes sont habilités à délivrer des niveaux de plongée, le principal étant la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) qui est la fédération délégataire. Dès lors :
 La FFESSM étant membre fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques, le plongeur niveau 3 acquiert automatiquement le niveau de plongeur CMAS 3 étoiles.
 La carte de niveau qui lui est remise est une carte double-face FFESSM (en français) - CMAS (en anglais) et permet d'indiquer le niveau du plongeur à tout organisme membre de la CMAS à l'international.

Le brevet de plongeur niveau 3 peut être également être délivré par les quatre autres organismes existants : l'ANMP, la FSGT, le SNMP et l'UCPA, qui délivrent leurs propres cartes ou proposent une licence FFESSM. La FSGT quant à elle délivre des cartes double face FSGT/CMAS qui lui sont fournies par la FFESSM. 

La plongée française étant considérée comme de la plongée sportive, il n'existe pas d'équivalence possible avec les brevets des organismes américains (PADI, NAUI, SSI) qui pratiquent exclusivement la plongée loisirs sans décompression. Des passerelles ont donc été mises en place pour éviter aux plongeurs souhaitant des certifications dans les différents organismes de refaire des cursus entiers mais avec un succès assez mitigé.

De l'international vers la France 
Par équivalence, un plongeur titulaire d'un brevet de plongeur CMAS 3 étoiles obtenu hors de France peut plonger au sein d'une structure FFESSM au même titre qu'un plongeur niveau 3.
Un plongeur titulaire d'un brevet d'une autre fédération non-membre de la CMAS peut obtenir le brevet de plongeur niveau 3 au sein d'une structure FFESSM à l'issue de plusieurs plongées techniques et d'une formation théorique, attestant de la maîtrise des compétences et connaissances du niveau 3 français. La délivrance du brevet s'effectue sous la responsabilité d'un moniteur E3 minimum.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM)
Niveaux de plongée sous-marine en France

Liens externes 

Manuel de formation technique de la FFESSM, chapitre N3
, réglementant la plongée à l'air en France (Code du Sport)

Niveau de plongée